Miejscowości w USA:
 Nickerson – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Nickerson – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge
Gminy w USA:
 Nickerson (ang. Nickerson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
 Nickerson (ang. Nickerson Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge